Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1980 года  прошёл 30 ноября—23 декабря в Бамако, Мали под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли участие 22 спортсмена из 12 стран. По итогам предыдущего чемпионата мира в финал без отбора были допущены А. Гантварг, М. Кореневский, Н. Мищанский, В. Щёголев (все — СССР), Х. Вирсма, Й. Бастианнет (оба — Нидерланды). М. Н’Диайе был допущен в турнир как чемпион страны-организатора. Остальные участники прошли отбор в зональных турнирах. При дележе первого — второго мест регламент турнира предусматривал дополнительный матч из шести партий. При дележе других мест преимущество определялось по коэффициенту Бергера. Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг.

Финал

Литература 
 Р. С. Лещинский Победа советских шашистов в Бамако. — К.: Здоров’я, 1984

Ссылки 
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Мужчины 1980
1980 год в Мали
1980 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Бамако